Geografia:
Iniesta (Conca), municipi de la província de Conca (Castella-la Manxa)
 Antroponímia:
Andrés Iniesta, futbolista manxec
Roberto Iniesta, membre del grup de rock Extremoduro